Un palace désigne communément un hôtel de grand luxe et de renom souvent international.

À Nice, sur la Côte d'Azur, de nombreux bâtiments résidentiels (qui ne sont pas des hôtels) s'intitulent palais (tel le Palais Pauline) ou palace (tel le Savoy Palace sur la promenade des Anglais). Voir Palais de Nice.

Titres 

 Palace, un film français d'Édouard Molinaro sorti en 1985 ;
 Palace, une série télévisée française créée par Jean-Michel Ribes et diffusée en 1988 ;
 Palace, un film espagnol réalisé par Joan Gràcia, Paco Mir et Carles Sans sous le nom collectif de « Tricicle », et sorti en 1996 ;
 Palace, une adaptation théâtrale de la série Palace par Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gourio, mise en scène par Jean-Michel Ribes, au Théâtre de Paris en 2019.

Musique 
Palace peut aussi désigner :
 Palace, un groupe de musique country et folk américain formé par le chanteur Will Oldham ;
 Palace, un groupe de rock en français.

Voir aussi 
 Les Palaces, un album de Brigitte Fontaine, sorti en 1997

Homonymie de titre